Franciaország
 Champagne, település Ardèche megyében
 Champagne, település Charente-Maritime megyében
 Champagne egy tartomány Franciaországban
 Champagne Franciaország egyik borvidéke, ahonnan a champagne pezsgő származik

Egyéb
 champagne a Champagne borvidékről származó francia pezsgő elnevezése
 Champagne (dal)
 Champagne (együttes)